Свислач може бити:

 Свислач (Гродњенска област), град у Свислачком рејону, Гродњенска област, Белорусија
 Свислач (Минска област), варош у Пухавицком рејону, Минска област, Белорусија
 , село у Асиповичком рејону, Могиљовска област, Белорусија
 , село у Гродњенском рејону, Гродњенска област, Белорусија
 Свислач (притока Березине), река у Белорусији, притока Березине
 Свислач (притока Њемена), река у Белорусији, притока Њемена

Види још 
 Свислачки рејон, рејон у Гродњенској области, Белорусија